Атала Тереза Аннетта Вартель (, урождённая Адриан, ; , , — , ) — французская пианистка, композитор и музыкальный критик. Жена Пьера Франсуа Вартеля.

Биография 
Родилась в Париже в семье оперного певца Мартина-Жозефа Адриана (1767-1822) и баронессы Габриэль Констанс де Филиппи де Буэкли-д'Эстри (1782–1854). Училась в консерватории.

С 1831 по 1838 год преподавала в Парижской консерватории. Известна своими разборами фортепианных произведений Бетховена.

В 1833 году она вышла замуж за тенора Пьера-Франсуа Вартеля (1806—1882). Её сын Эмиль Вартель (1834—1907) стал оперным певцом.

Примечания 

Пианисты Франции
Академические музыканты Франции